Prangos eryngioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Prangos eryngioides ingår i släktet Prangos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
eryngioides